Il a existé de nombreuses familles de Montfort, parmi lesquelles quatre sont de grandes familles féodales éteintes. Deux autres sont des familles de la noblesse française subsistantes.

Grandes familles féodales

Maison de Montfort-l'Amaury (Ile-de-France) 

La maison de Montfort-l'Amaury est une branche cadette de la première maison de Hainaut.
Guillaume de Montfort, en est le premier personnage attesté. Il est père d'Amaury Ier de Montfort. Il fut chargé à la fin du Xe siècle par le roi de France Robert II le Pieux de bâtir dans les Yvelines la fortification de Montfort-l'Amaury.
Cette puissante famille s'implanta en Angleterre, en Languedoc à la faveur de la croisade des Albigeois, et dans les états latins d'Orient. Elle s'éteignit en 1326 en Orient.

Maison de Montfort-sur-Meu (Bretagne) 

La maison de Montfort-sur-Meu est issue de seigneurs bretons passés au service des rois d'Angleterre dès avant 1066.
Raoul II de Montfort, fils de Raoul Ier de Gaël (mort vers 1098), possédait plusieurs fiefs en Haute-Bretagne dont celui de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine).
Sa descendance forma à partir de 1405 la maison de Montfort-Laval, ou troisième maison de Laval, au faîte de sa puissance du  jusqu'à son extinction en 1547.

Maison de Montfort-sur-Risle (Normandie) 

La maison de Montfort-sur-Risle serait une branche cadette de la famille Bertran de Bricquebec.
Hugues Ier de Montfort, fils de Thurstin de Bastembourg, édifia vers 1030 un château à Montfort-sur-Risle (Normandie). Sa descendance s'établit après 1066 en Angleterre, où elle se construisit une position avantageuse au service des rois d'Angleterre.

Maison von Montfort (Allemagne) 

La maison von Montfort est une branche cadette des comtes de Tübingen.
Elle tient son nom du comté de Montfort, ancien comté féodal à cheval sur la Souabe, en Allemagne, et le Vorarlberg, en Autriche.

Familles subsistantes

Famille de Montfort (Bretagne) 

La famille de Montfort (Bretagne), originaire des Côtes-d'Armor, est une famille de noblesse d'extraction, maintenue noble en 1699 à Rennes.
Cette famille est subsistante.

Famille de Montfort (Normandie) 

La famille de Montfort (Normandie), olim Marie, qui tient son nom de la terre de Montfort à Putanges-Pont-Écrepin (Orne), est une famille d'ancienne extraction, maintenue noble en 1667 à Alençon.
Sa branche ainée, seule subsistante, s'est implantée dès le  en Champagne.

Voir aussi 
 Familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)
 Armorial des familles de Bretagne
 Armorial des familles de Normandie

Liste de familles nobles françaises homonymes